

Geografia

Austria 
 Gschaid bei Birkfeld – ex comune ora frazione di Birkfeld, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Gschaid bei Weiz – frazione di Naas, comune nel distretto di Weiz (Stiria)